Molch steht für
 Molch, eine Gruppe von Amphibien, unter anderem die teilweise im Wasser lebenden Vertreter der Gattung Triturus
 Molch (Rohrleitung), ein Reinigungs- oder Inspektionsgerät zum Einsatz in Rohrleitungen
 Molch (U-Boot), ein in Dresden gebautes Kleinst-U-Boot des Zweiten Weltkrieges
 Molch (Schiffbau), im Schiffbau ein Hilfsmittel zum Entwerfen und Zeichnen schwach gekrümmter Linien

Siehe auch:
 Biermolch, ein fiktives Tier in Schwaben